Tcherna peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Черна) :
Tcherna, village bulgare de l'obchtina de Khitrino, situé dans l'oblast de Choumen ;
Tcherna, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch.

Voir aussi : Cerna